Galerie d'art moderne peut faire référence à plusieurs galeries d'art consacrés à l'art moderne :

 la Galerie d'art moderne de Florence, en Italie ;
 la Galerie d'art moderne de Glasgow (Écosse), au Royaume-Uni ;
 la Galerie d'art moderne du Queensland à Brisbane (Australie) ;
 la Galerie d'art moderne de Milan, en Italie.

Voir aussi 
 
 Galerie d'art contemporain